Santuario di Santa Maria della Vita – chiesa di Bologna
 Chiesa di Santa Maria della Vita – chiesa di Napoli